Le sigle MPE peut désigner :
 un physicien médical sénior, selon la dénomination européenne (« Medical Physicist Expert ») ; 
 un membre du parlement européen ;
  un ancien système d'exploitation temps réel et multi-utilisateur de la société Hewlett-Packard ;
 le Musée de paléontologie et de l'évolution, un organisme à but non lucratif ;
 le Mouvement populaire pour l'environnement, un parti politique suisse.

Sigle de 3 caractères